Сковорода — многозначное слово:
 Сковорода — приспособление для жарки пищи.
 Сковорода, Григорий Саввич (1722—1794) — странствующий философ, поэт, баснописец и педагог в Российской империи, внёсший значительный вклад в восточнославянскую культуру.
 Сковорода — обиходное название Калужской площади в Москве в XIX — первой половине XX веков.

См. также 
 Сковородка